La marine péruvienne a baptisé plusieurs navires de guerre BAP Arica en l'honneur de la bataille d'Arica, qui s’est produite pendant la Guerre du Pacifique (1879-1884). Ce nom a notamment été donné à deux sous-marins :

 Le , un sous-marin de classe R construit aux États-Unis durant l’Entre-deux-guerres, mis en service en 1928 et radié en 1958.
 Le , un sous-marin de classe Type 209/1100 construit en Allemagne, entré en service en 1975 et modernisé en 2008.

Notes et références

Notes

Références